Federal Hill (Kuala Lumpur), in Maleisië
 Federal Hill (Baltimore), een wijk en bark in Baltimore, Verenigde Staten.
 Federal Hill (Rhode Island), een historische buurt in Providence, Rhode Island.
 Federal Hill (film), een film uit 1994.